Даулет Курмангалиевич Досбатыров (; род. 20 апреля 1981; , Свердловская область, РСФСР) —  , воздушный гимнаст, режиссёр-, режиссёр цирка, педагог.

Биография 

 Досбатыров Даулет Курмангалиевич родился 20 апреля 1981 года в городе Нижний-Тагил, Свердловская область, Россия.

 В 2001 году окончил Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова по специальности «цирковое искусство», квалификация: артист цирка (диплом с отличием).

 В 2008 году окончил Казахскую Национальную академию искусств имени Т.Жургенова по специальности «режиссура», квалификация: режиссер хореограф (диплом с отличием).

 В 2010 году окончил Казахскую Национальную академию искусств имени Т.Жургенова по специальности «хореография», квалификация: педагогика хореографии (магистр искусств) (диплом с отличием).

 В 2013 году присуждена ученая степень Доктора философии (PhD) по специальности (режиссура): (КазНАИ имени Т.Жургенова).
 В 2016 году присуждена степень Бакалавр (диплом с отличием): (Евразийская юридическая академия имени Д.А.Кунаева).

Трудовая деятельность 

 Трудовую деятельность начал в 1991 году учеником с практическим участием в компании Государственного циркового объединения «Росгосцирк». 
 В 1992 году - артист цирка в жанре воздушной гимнастики в компании Государственного циркового объединения «Росгосцирк».
 С 2000 по 2005 годы — артист цирка в жанре воздушной гимнастики ТОО Управляющая компания «Астана-Холдинг».
 С 2005 по 2010 годы — артист цирка в жанре воздушной гимнастики КГКП «Казгосцирк».
 С 2009 по 2013 годы — старший преподаватель и заведующий кафедрой "Сценическая пластика" Казахской Национальной академии искусств имени Т.Жургенова.
 С 2013 по 2014 годы — назначен на должность Заместителя директора по творческому развитию ГККП «Казгосцирк».
 С 30 января 2015 года - Приказом руководителя управления культуры назначен Директором ГККП «Казгосцирк»
 С 15 июля 2016 г. - Приказом Министра культуры и спорта РК назначен на должность Проректора по творческой работе и международным отношениям КазНАИ им. Т. Жургенова; 
 С 20 сентября 2018 по 21 февраля 2019 года - назначен на должность директора РГКП Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова.
 С 9 апреля 2019 года по 8 апреля 2021 года - директор РГКП Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева.

Награды и премии 

 В 1991 году на I-ом Всесоюзном детском конкурсе циркового искусства «Детский цирк на службе улыбке» за сложность трюков и артистичность был отмечен жюри и стал Лауреатом I-ой премии.
 В 1992 году на гастролях в Королевском цирке (Брюссель, Бельгия) с новым номером «Преодоление» был награждён Министром культуры Бельгии призом «Оскар Цирка».
 В 1993 году на II-ом Международном цирковом конкурсе в городе Верона (Италия), номер был удостоен награды «Бронзовая звезда».
 В 1996 году на VIII-ом молодёжном, Международном  цирковом конкурсе в Монте-Карло выступал с номером «Воздушный бал». Профессиональным жюри под председательством принца Монако Ренье III был награждён высшей наградой конкурса – «Золотой кубок».
 В 1999 году на VII-ом Международном цирковом конкурсе в г. Учао КНР – обладатель наград «Серебряный Лев» и «Золотая медаль» от Министерства культуры Китая.
 В 2001 году на III-ем Международном цирковом конкурсе в городе Латина (Италия) – завоевал серебряную награду.
 В 2008 году на XI-ом Международном фестивале творческой молодёжи «Шабыт» (г. Астана) в номинации «Лучшая работа хореографа»  Досбатыров Д.К. был награждён Гран-при
 В 2010 году лауреат I-Первого Всемирного фестиваля цирковой режиссуры «Ярмарка идей» в городе Санкт-Петербург.
 В 2013 году награжден дипломом качества (Diploma di Merito) и Европейской «Золотой медалью» Европейской научно-промышленной палаты.
 В 2014 году – обладатель Гран-при VII Международного фестиваля «Эхо Азии». 
В 2020 году - награжден медалью "За вклад в развитие образования".

Научные статьи и публикации 

 Досбатыров Д.К. является автором свыше двадцати научных статей и публикаций, посвященных проблемам циркового, хореографического и театрального искусств.
 Автор концепции книги альбома, посвященной 45-ю казахского цирка (2015 г.)
 Автор творческой концепции редакции книги альбома «Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова (2018 г.) 
 Главный редактор книги "Алматинское хореографическое училище имени А.Селезнева". (2019 г.)

Государственные награды 
 2007 — Указом Президента РК от 7 декабря 2007 года награждён Почётной грамотой Республики Казахстан.
 2008 — Премия Союза Молодежи Казахстана «Серпер» за активные режиссёрские работы и новые постановки (в частности за спектакль «Одинокий Призрак»)
 2010 — Премия Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
 2014 — Указом Президента РК от 5 декабря 2014 года награждён орденом «Курмет»

Участие в телевизионных проектах 

 Эпизодическая роль в киноэпопее "Томирис" (крепкий войн) 
 Рекламный ролик питьевой воды "ASU"
Рекламный ролик Ювелирного магазина "Gran Gem"
 Музыкальный клип - "Lido - Милый мой"
 Ведущий передачи - "Под куполом цирка" 
 Намыс дода (Большие гонки) 2012
 Армрестлинг номад (армфайт)
Спортивный телевизионный проект - Чемпион "Боксерский клуб" (Хабар)

Примечания

Ссылки 
 Даулет Досбатыров на официальном сайте Алматинского хореографического училища

Выпускники Алма-Атинского хореографического училища
Выпускники республиканского эстрадного циркового колледжа имени Жусупбека Елебекова
Цирковые артисты XIX века
Цирковые артисты Казахстана
Цирковые режиссёры Казахстана
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Руководители Алма-Атинского хореографического училища
Лауреаты премии союза молодёжи Казахстана
Лауреаты Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации